Letland er fra 2021 inddelt i 36 distrikter (lettisk: novadi (flertal)) og 7 byer med særstatus, se oversigt nederst på siden. Der er kommunalvalg i 42 af de 43 kommuner den 5. juni 2021, da kommunalvalget i Riga kommune allerede har fundet sted fra 26. til 29. august 2020.

Til kommunalreformen af 2009 var Letland administrativt inddelt i 77 byer (lettisk: pilsētas, plur. pilsēta, sing.), 10 sammensmeltede  kommuner (lettisk: novads), 24 områder på landet (lettisk: lauku teritorija) og 475 landkommuner (lettisk: pagasts). På tværs af disse inddelinger fandtes også 26 distrikter.

Letland